Název Veselá má více obcí:

 Veselá (okres Pelhřimov) – obec v okrese Pelhřimov
 Veselá (okres Rokycany) – obec v okrese Rokycany
 Veselá (okres Semily) – obec v okrese Semily
 Veselá (okres Zlín) – obec v okrese Zlín

… nebo částí obcí:

 Veselá (Barchov) – část obce Barchov v okrese Pardubice
 Veselá (Mnichovo Hradiště) – část města Mnichovo Hradiště v okrese Mladá Boleslav
 Veselá (Sedletín) – ves v obci Sedletín v okrese Havlíčkův Brod
 Veselá (Zašová) – ves patřící k obci Zašová v okrese Vsetín

Viz také Veselí.

Jiný význam 
 Veselá – přechýlená varianta českého příjmení Veselý

Externí odkazy